Hofstetter :

 Hugo Hofstetter (né en 1994), cycliste français
 Igo Hofstetter (1926-2002), compositeur autrichien
 Michael Hofstetter (né en 1963), chef d'orchestre
 Oliver Hofstetter (né en 1990), cycliste suisse
 

Hoffstetter
 Roman Hoffstetter (1742-1815), compositeur allemand

Voir aussi